Гортынский — фамилия

 Гортынский, Василий Степанович — действительный статский советник, черниговский губернский врачебный инспектор
 Гортынский, Константин Николаевич — могилёвский вице-губернатор
 Гортынский, Николай Григорьевич (1799—1887) — действительный статский советник